Garbage — дебютный мультиплатиновый студийный альбом альтернативной рок-группы Garbage, выпущенный 15 августа 1995 года. Диск более года пробыл в чартах США и Великобритании и достиг 20-го места в чартах по всему миру. В поддержку альбома группа отправилась в мировое турне, а также выпустила 6 успешных синглов, среди которых «Stupid Girl» был номинирован на Grammy Awards в 1997 году.

Об альбоме 
Garbage считается инновационным из-за необычного использования семплирования и слияния альтернативного рока с поп-мелодией, трип-хопом, электроникой и индастриалом.

Композиция «As Heaven Is Wide» в 1998 году была включена в саундтрек к видеоигре Gran Turismo.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
Garbage official website
Garbage album discography

Альбомы Garbage
Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы, спродюсированные Бутчем Вигом
Альбомы Almo Sounds
Альбомы Mushroom Records